Wesley kan syfta på:

 Wesley (namn) – ett namn samt personer med namnet
 Addison-Wesley –  amerikanskt bokförlag
 Ohio Wesleyan University – ett college i Delaware, Ohio
 Wesleyan University – ett college i Middletown, Connecticut

Kyrkosamfund
 Metodistiska kyrkosamfund
 Wesleyan Methodist Church – tidigare brittiskt metodistsamfund, fusionerat 1932
 Wesleyanska kyrkan – amerikanskt metodistiskt trossamfund bildat 1968

 Amerikanska samarbetsorganisationer för trossamfund grundade på John Wesleys helgelseförkunnelse
 Global Wesleyan Alliance
  Wesleyan Holiness Consortium

Geografi
 Wesley, Dominica – ort i Dominica
 Wesley Chapel, Florida – ort i USA
 Wesley Vale – ort i Tasmanien, Australien
 Wesley Mountain – ett berg i Australien
 Wesleyan Lake – en sjö i Kanada

Se även
 Wesley Creek – flera 
 Wesley Lake – flera

Se även
 Wellesley